Termin -{S33}- ima više značenja.

 S-oznake, S33: Preduzeti mere predostrožnosti od statičkog elektriciteta
 33-{S}-: Jedan od izotopa sumpora